Opalka beziehungsweise Opálka ist der Name von:

 Opálka, einem tschechischen Dorf
 Feste Opálka, eine tschechische Burg

Opalka ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Opálka (1915–1942), tschechoslowakischer Soldat
 Eduard Opalka (1893–unbekannt), deutscher Politiker (NSDAP)
 Roman Opałka (1931–2011), polnisch-französischer Künstler